Geoffroy Martel était le nom de plusieurs personnages du Moyen Âge, en France :
 Geoffroy II d'Anjou (1006-1060), fils de Foulque III Nerra
 Geoffroy IV d'Anjou (1073-1106)
 Geoffroy Martel, frère de Guillaume VI Taillefer, comte d'Angoulême. Il commande, avec Hugues VIII de Lusignan, l'armée franque victorieuse sur les Sarrazins menés par Nourreddine, dans la plaine de la Bocquée, en 1163.